Brian puede hacer referencia a:

Nombre 
 Brian

Personajes 
 Brian Johnson (n/d), cantante inglés - vocalista de AC/DC y excantante de Geordie;
 Brian Dennehy (n/d), actor estadounidense;
 Brian Ferreira (n/d), futbolista argentino;
 Brian Greene (n/d), físico estadounidense;
 Brian Harold May (n/d), guitarrista inglés de Queen;
 Brian Kerwin (n/d), actor;
 Brian Littrell (n/d), cantante de The Backstreet Boys;
 Brian McKnight (n/d), cantante y compositor estadounidense;
 Brian Molko (n/d), cantante de Placebo;
 Brian Wilson (n/d), cantante estadounidense de The Beach Boys;
 Brian Boitano.
 Brian Cazeneuve, cantante y actor argentino.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Brian Davs
 Brian Howard
 Brian Jones
 Brian Keenan